Cortel (Кортель) — один из самых старых бренди во Франции. Этот бренди совместно с домом Gautier входит в состав Marie Brizard Group и производится в провинции Коньяк. Является исключительным французским бренди.

История 
 1838 — Паскаль Камбо основывает компанию COGNAC PASCAL COMBEAU COMPANY и получает первые спирты для бренди Cortel.
 1912 — переходит на использование традиционного шарантского перегонного куба.
 1915 — сын Паскаля, мэр города Коньяк, выводит бренди в ТОП 6 Франции.
 1925 — в связи с повышением спроса на бренди, компания принимает решение арендовать производственные мощности совместно с домом Gautier.
 1960—1965 — бренди Cortel выходит на мировой рынок.
 1972 — компания PASCAL COMBEAU была выкуплена концерном GEMACO (Gautier) – старинной фамильной компанией, специализирующейся на производстве коньяков и бренди.
 1995 — GEMACO (BERGER SA Group) влилась в MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL, которая является филиалом компании Belvédère, находящейся в регионе Бордо.
 1998 — первые поставки бренди в Россию.
 2006—2008 — лидер по продажам в России и третий во Франции.
 2010 — первые продажи на Украине.

Производство 
Основные особенности производства:
 Выдержка в дубовых бочках маленького размера, так как они обеспечивают самый большой обмен между бренди и воздухом
 Перегонка бренди с осадком, которая повышает насыщенность бренди ароматами
 Используют те же производственные мощности, что и дом Gautier
 Особая технология выдержки спиртов
 Использование экологически чистого вина для дистилляции 
 Использование редких сортов винограда (жюрансон, монтиль, блан раме)
Выдержка производится  в винных погребах, которые не идентифицированы НМБК, что не даёт права на сертификацию Cognac

Ассортимент 
 Cortel Napoleon NORMAND (минимальная выдержка 3 года);
 Cortel Napoleon VSOP (минимальная выдержка 5 лет);
 Cortel Napoleon Ecossaise VSOP (использование биодинамического вина для дистилляции); 
 Cortel Napoleon Ecossaise XO  (использование биодинамического вина для дистилляции);
 Cortel Gaudron XO (уникальная форма бутылки);
 Cortel XO Superior (купаж выдержанных спиртов в старых и новых бочках );
 Cortel XO Decanter (использование бочек маленького размера, для большего обмена между бренди и воздухом);

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  Gemaco
 Официальный сайт Marie Brizard Group

Бренди
Производители алкогольных напитков Франции